Walulis steht für: 

 Philipp Walulis, ein deutscher Hörfunk-, Internet- und Fernsehmoderator
 Walulis sieht fern, eine Satire-Sendung, die auf den deutschen Sendern Tele 5 und EinsPlus ausgestrahlt wurde
 Walulis (Webserie), eine deutsche Satire-Sendung, die aktuelle Medientrends hinterfragt
 Walulis Woche, eine Satire-Sendung, die in der ARD-Mediathek, im SWR-Fernsehen und in verkürzter Form auf YouTube ausgestrahlt wird